Abbadia – cognome italiano, variante di Abate
 Abbadia – edificio religioso (sinonimo di abbazia)

Geografia 
 Abbadia Cerreto – comune della provincia di Lodi in Lombardia
 Abbadia Lariana – comune della provincia di Lecco in Lombardia
 Abbadia San Salvatore – comune della provincia di Siena in Toscana
 Abbadia Alpina – frazione del comune di Pinerolo (TO), in Piemonte
 Abbadia a Isola – frazione del comune di Monteriggioni (SI), in Toscana
 Abbadia – frazione del comune di Montepulciano (SI), in Toscana
 Riserva naturale dell'Abbadia di Fiastra – riserva statale delle Marche

Altri progetti